Али́ева () — женская форма тюркской фамилии . 

 Известные носители 
 Алиева, Аджош Ибрагим кызы (1922—1996) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Адига Ашраф кызы (1911—1970) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Айсун (род. 1997) — азербайджанская футболистка.
 
 Алиева, Асият Аслановна (род. 1993) — российская регбистка и футболистка.
 Алиева, Байжат Акбулатовна — советский и российский философ и религиовед.
 Алиева, Боюкханым Абдулла кызы (1923—2001) — главный врач больницы, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1945) — актриса.
 Алиева, Гаратель Беймамед кызы (род. 1929) — советский азербайджанский строитель.
 Алиева, Гюльсанам Ахмед кызы — доярка совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Джейран (род. 1995) — азербайджанская волейболистка.
 Рябова (Алиева), Диана Владиславовна (род. 1989) — российская самбистка.
 Алиева, Диляра Алекпер кызы (1929—1991) — азербайджанский литературовед и переводчик.
 Алиева, Динара Фуад кызы (род. 1980) — азербайджанская оперная певица.
 Алиева, Жаля Фазиль кызы (род. 1966) — азербайджанская поэтесса, государственный деятель, депутат Национального собрания.
 Алиева, Зарифа Азиз кызы (1923—1985) — азербайджанский офтальмолог, профессор;
 Алиева, Зияфат Мустафа кызы (род. 1945) — табаковод совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Ирада Азад кызы (род. 1991) — азербайджанская легкоатлетка-паралимпийка.
 Алиева, Ирода Мирзахоновна (1929—1989) — узбекская советская актриса.
 Алиева, Курбангозель (1908 после 1975) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 
 Алиева, Маляк Аслановна (род. 1995) — российский игрок в настольный теннис.
 Алиева, Мария Григорьевна (1953—2020) — белорусский профсоюзный деятель и лидер женского движения.
 Алиева, Медина Вагиф кызы (род. 1965) — азербайджанская артистка балета и хореограф.
 Алиева, Мехрибан Ариф кызы (род. 1964) — член Парламента Азербайджанской Республики.
 Алиева, Назира Насриддиновна (1912—1980) — узбекская актриса,
 Алиева, Наира Надирбековна (род. 1964) — российская детская писательница.
 Алиева, Наталья Фёдоровна (1931—2015) — советский и российский востоковед.
 Алиева, Нурана Ага Али кызы (род. 1992) — азербайджанская каратистка.
 Алиева, Олеся Муртазалиевна (род. 1977) — российская горнолыжница.
 Алиева, Рафига Алирза кызы (1932—2017) — азербайджанский учёный, доктор химических наук.
 Алиева, Рахманиса Мамед кызы — депутат Верховного Совета СССР.
 Алиева, Рена Курбан кызы (род. 1948) — азербайджанский врач-стоматолог.
 Алиева, Сабина Яшар кызы (род. 1980) — комиссар по правам человека Азербайджана (омбудсмен).
 Алиева, Сабира Аллахверди кызы (род. 1995) — азербайджанская борец вольного стиля.
 
 Алиева, Самая Дадаш кызы (1937—2013) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Сарат Гаджиевна (1924—1991) — советская поэтесса, прозаик.
 Алиева, Светлана Умаровна (род. 1936) — литературовед, писатель, критик и библиограф, общественный деятель.
 Алиева, Ситора Шохиновна (род. 1963) — актриса, киновед, киноредактор.
 Алиева, Солмаз Самед кызы (1944—2012) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Сугра (1928—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Сурая Гашум кызы (род. 1926) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Тамам Азиз кызы (1903—1980) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Тамара Шугаиповна (1924—1987) — советская актриса.
 Алиева, Тамаша Рустам кызы (1921—1998) — Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР.
 Алиева, Татьяна Зарфалиевна (род. 1951) — советская и российская актриса.
 Алиева, Фазу Гамзатовна (1932—2016) — аварская поэтесса, прозаик и публицист.
 Алиева, Фируза Аллахверен кызы (1912—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиева, Шамама Танрыверди кызы (1938—2020) — хлопкороб, Герой Социалистического Труда. Примечания